Григо́рий Ива́нович Поляко́в:
 Поляков, Григорий Иванович (1876—1939) — русский и советский орнитолог.
 Поляков, Григорий Иванович (1893 — не ранее 1946) — советский государственный деятель, депутат Верховного Совета РСФСР I созыва от Сталинградской области, нарком рыбного хозяйства РСФСР.
 Поляков, Григорий Иванович (1906—1970) — заслуженный артист РСФСР, оперный певец, директор Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.